Apalonia manaensis — вид жуков-стафилинид рода Apalonia из подсемейства Aleocharinae. Французская Гвиана.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Длина тела 1,7 мм. Тело блестящее и коричневое, с чёрными свободными тергитами от третьего до пятого; чёрные усики с двумя базальными антенномерами и основанием третьего жёлто-коричневыми; ноги жёлтые. Глаза сверху длиннее постокулярной области. Второй антенномер короче первого. Пунктуация развита на голове и переднеспинке. Зернистость надкрылий мелкая и не очень заметная, зернистость брюшка видна только на заднем крае каждого тергита. Этимология: новый вид получил своё название от реки Мана во Французской Гвиане.  Формула лапок 4-5-5. Голова с отчетливой шеей. Максиллярные щупики состоят из 4 члеников, а лабиальные щупики из 3 сегментов.
Вид был впервые описан в 2015 году итальянским энтомологом Роберто Пейсом (Roberto Pace; 1935—2017) по материалам из Южной Америки (Французская Гвиана).

Примечания

Литература

Ссылки 
 bugguide.net: Apalonia''
 eol.org: Apalonia
 Tree of Life Web Project. 2007. Version 25 April 2007 in The Tree of Life Web Project

Apalonia
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Южной Америки